Oslava bezeichnet

einen Zufluss der Jihlava in Tschechien, siehe Oslava (Jihlava)
einen Zufluss der Oskava in Tschechien, siehe Oslava (Oskava)
Oslava (Dolní Heřmanice), Ortsteil von Dolní Heřmanice, Tschechien
Siehe auch
Oslau